Nynne har flere betydninger:
 Nynne (film) − en dansk film fra 2005
 Nynne (tv-serie) − en dansk tv-serie fra 2006

Se også
 Nynnes dagbog − forlægget for filmen og tv-serien